Okręty US Navy o nazwie USS  "Dominant":
 Pierwszy  był przybrzeżnym trałowcem. Jego stępkę położono w 1941, skreślono go z listy w 1946.
 Drugi  był trałowcem floty. Zwodowany w 1953, wycofany ze służby w 1982.

Dominant